Pilsner Fest — крупнейший пивной фестиваль Чехии. Проводится в городе Пльзень в конце августа (ранее проходил в октябре) и является своеобразным финалом целого ряда всевозможных пивных празднеств, отмечающихся в чешских городах на протяжении всего лета.

На главной площади города проходят концерты, а в музее пива проходят костюмированные представления.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Пивные фестивали
Фестивали Чехии
Экономика Пльзеня
Культура Пльзеня